Heracleum pusillum är en flockblommig växtart som beskrevs av Pall. och Carl Friedrich von Ledebour. Heracleum pusillum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
pusillum